Strawberry Fields (littéralement « champs de fraises ») désigne notamment :
 Strawberry Fields Forever, chanson des Beatles parue en 1967 ;
 Le mémorial Strawberry Fields de New York, en hommage à John Lennon et baptisé d'après la chanson ;
 Plusieurs films portent ce titre :
 Strawberry Fields, film américain réalisé par Rea Tajiri en 1997.
 Strawberry Fields, film (psycho-drame) britannique réalisé par Frances Lea en 2011.

Homonymie de titre